Чжэн:

 Чжэн — китайская фамилия (клан).
 Чжэн — удельное царство эпохи Весны и Осени в древнем Китае, существовавшее в 806—375 годах до н. э.
 Чжэн Ваньцзюнь (1908—1987) — китайский ботаник и коллекционер растений.
 Чжэн Гуанцзу — китайский драматург середины XIV века (юаньская драма).
 Чжэн И (ум. 1807) — один из самых знаменитых китайских пиратов своего времени.
 Чжэн Кэцзан (1664—1681) — старший сын тайваньского правителя Чжэн Цзина, объявленный им официальным преемником.
 Чжэн Кэшуан (1670—1717) — сын тайваньского правителя Чжэн Цзина, последний правитель Тайваня из семьи Чжэн.
 Чжэн Мэйчжу (род. 1962) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.
 Чжэн Пэйпэй (род. 1946) — гонконгская, китайская и американская киноактриса и продюсер.
 Чжэн Сайсай (род. 1994) — китайская теннисистка.
 Чжэн Сюй, Мария (1889—1900) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Чжэн Сюнь (род. 1987) — китайский фигурист выступающий в танцах на льду с Хуан Синьтун.
 Чжэн Сяосюй (1860—1938) — китайский государственный и политический деятель, дипломат, известный каллиграфист.
 Чжэн Тинъюй (?—ок. 1330) — китайский драматург эпохи Юань, автор драмы «Знак „терпение“».
 Чжэн Фэнжун (род. 1937) — китайская легкоатлетка, экс-рекордсменка мира по прыжкам в высоту.
 Чжэн Хэ (1371—1435) — китайский путешественник, флотоводец и дипломат.
 Чжэн Цзе (род. 1983) — китайская теннисистка.
 Чжэн Цзин (1642—1681) — китайский военачальник XVII века, правитель государства семьи Чжэн.
 Чжэн Цяо (1104—1162) — историк-энциклопедист в Китае в правление династии Сун.
 Чжэн Чжи (род. 1980) — китайский футболист.
 Чжэн Чжэн (род. 1989) — китайский футболист.
 Чжэн Чэнгун (1624—1662) — самый знаменитый из китайских пиратов
 Чжэн Ши (1785—1844) — китайская морская разбойница.